C16 (Namibië), een weg in Namibië
 C-16 (Spanje), een weg in de Spaanse regio Catalonië
 Een molecuul met zestien koolstofatomen, zie Lijst van brutoformules C16
 C-16 (Dragon Ball)